Aldea de San Miguel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldea de San Miguel (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Aldea de San Miguel (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar